Решето — господарська річ у вигляді дерев'яного обода з натягнутою з одного боку сіткою для просіювання.
 Решето () — назва математичних алгоритмів знаходження простих чисел шляхом відсіювання непідхожих:
 Решето Аткіна
 Решето Ератосфена
 Решето Сундарама

Див. також 
 Решітка (значення)